Sofia Rudieva (en russe: София Рудьева), née le  à Léningrad en URSS, est un mannequin russe couronnée Miss Russie 2009.

Notes et références

Liens externes 

Gagnante de Miss Russie
Mannequin femme russe
Naissance en décembre 1990
Naissance à Léningrad
Participante à Miss Univers 2009